Ошкош (одж. «oshkanzh») у перекладі українською означає «кіготь».

Ошкош може відноситися до:

Місця у Сполучених Штатах Америки 
 Ошкош (Вісконсин) — місто у штаті Вісконсин;
 Ошкош (Небраска) — місто у штаті Небраска;
 Ошкош (тауншип, Міннесота) — тауншип у окрузі Єллоу-Медісін, штат Міннесота;
 Ошкош (тауншип, Північна Дакота) — тауншип у окрузі Веллс, штат Північна Дакота.

Інші значення 
 Ошкош (вождь) — ім'я вождя індіанського народу Меноміні (1795—1858);
 Ошкош — торгова марка спеціальних транспортних засобів виробництва компанії Oshkosh Corporation, США.

Багатозначні терміни
Багатозначні топоніми